Цвет кожи:
 Цвет кожи человека
 Цвет кожи животного